Agrimonia - género botânico de plantas da família das rosáceas
Agrimonia eupatoria - espécie botânica, da família das rosáceas, com reconhecidas propriedades medicinais
Agrimonia eupatoria subsp. eupatoria - espécie botânica, da família das rosáceas, com reconhecidas propriedades medicinais
Agrimonia eupatoria subsp. grandis - subespécie botânica, da família das rosáceas